Panayi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandros Panayi (* 24. Juni 1970), zyprischer Sänger und Komponist
 Andy Panayi (* 18. Januar 1964), britischer Jazzmusiker
 Lucas Panayi (* 1997), seychellischer Fußballspieler
 Marios Panayi (* 1980), zyprischer Fußballschiedsrichter